Тритурадора има више значења:

 Тритурадора (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тритурадора (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику